Tablă se poate referi la:
 Placă metalică, de diferite grosimi, folosită la învelitul acoperișurilor, la fabricarea veselei, a unor ambalaje și a altor obiecte.
 Placă de lemn vopsită în negru folosită în școli, pe care se scrie cu cretă.
 Tablă de șah